Het ATP-toernooi van Rotterdam 1993 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1993) werd van 22 tot en met 28 februari 1993 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1993 trok 91.788 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema 

1993
Rotterdam